Јордан се први пут појавио на Олимпијским играма 1980. године. Од тада Јордан није пропустио ниједне Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Јордан никада није учествовао и никада није била домаћин олимпијских игара;

Јордански олимпијци закључно са 2016. годином освојили су једну медаљу на олимпијадама и то златну. На олимпијским играма одржаним 1988. године у Сеулу јордански спортисти су освојили две бронзане медаље у теквондоу, али пошто је на тим играма теквондо био демо спорт, те медаље се не рачунају у збир освојених медаља.

Национални олимпијски комитет Јордана (-{Jordan Olympic Committee}-) је основан 1957. а признат од стране МОКа 1963. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Јордан на олимпијским играма